Aristote Onassis (1906-1975), armateur grec.
 Christina Onassis (1950-1988), fille d'Aristote Onassis.
 Alexandre Onassis (1948-1973), fils d'Aristote Onassis. 
 Jacqueline Kennedy-Onassis (1929-1994), Première dame américaine.
 Athina Onassis (1985), fille de Christina.